Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Oconee () :
le comté d'Oconee, situé dans l'État de Caroline du Sud ;
le comté d'Oconee, situé dans l'État de Géorgie.